Crébillon, était un petit fief situé sur le territoire de la commune de Brochon, dans la côte viticole bourguignonne, près de Gevrey-Chambertin. Ce domaine aujourd'hui incorporé au parc du château de Brochon, est acheté en 1686 par Melchior Jolyot, originaire de Nuits-Saint-Georges, greffier en chef de la chambre des comptes de Bourgogne et de Bresse, et père de Prosper Jolyot (dit Crébillon père). Il serait une des sources de la revendication nobiliaire des Jolyot.

Patronymes 
 Prosper Jolyot de Crébillon (1674 - 1762), dit Crébillon père ;
 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (1707 - 1777), dit Crébillon fils.

Toponymie 
 Rue Crébillon à Paris ouverte en 1780.
 Rue Crébillon, une célèbre voie nantaise, située entre la Place Royale et la Place Graslin.

Homonymie de patronyme
Homonymie de rues